Епархия Ниццы (, ) — католическая епархия во Франции. Территория епархии распространяется на департамент Приморские Альпы. Епархия суффраганна по отношению к митрополии Марселя. Центр епархии — город Ницца.

История 
Епархия в Ницце основана в III веке. Христианское предание говорит о проповеди в Ницце Святого Варнавы, спутника апостола Павла. Первым епископом Ниццы традиция считает св. Басса, замученного во время гонений на христиан императора Деция. В 314 году делегаты от епископа Ниццы присутствовали на Арльском соборе. В 381 году на аквилейском соборе присутствовал епископ Ниццы Амантий.

В 1801 году несколько мелких епархий региона были упразднены, их территория присоединена к епархии Ниццы, а сама епархия Ниццы стала суффраганной архиепархии Экс-ан-Прованса. 16 декабря 2002 года, в связи с утратой архиепархией Экса статуса митрополии, епархия Ниццы стала суффраганной митрополии Марселя.

Ординарии епархии 
 Жан-Батист Колонна д’Истрия (24.05.1802 — 29.09.1833)
 Доминик Гальвано (30.09.1833 — † 17.08.1855)
 Жан-Пьер Сола (21.12.1857 — 4.12.1877)
 Матьё-Виктор-Фелисьен Балаин (28.12.1877 — 25.06.1896), назначен архиепископом Оша
 Анри-Луи Шапон (25.06.1896 — † 14.12.1925)
 Луи-Мари Рикар (31.03.1926 — † 21.10.1929)
 Поль-Жюль-Нарсис Ремон (20.05.1930 — † 24.04.1963), архиепископ ad personam
 Жан-Жюльен-Робер Муиссе (24.04.1963 — 30.04.1984)
 Франсуа де Саль Мари Адриен Сен-Макари (30.04.1984 — 14.11.1997), назначен архиепископом-коадъютором Ренна
 Жан Мари Луи Бонфис (28.08.1998 — 28.03.2005)
 Луи Санкале (28.03.2005 — 8.08.2013)
 Андре Марсо (с 6.03.2014 - 9.03.2022)
 Жан-Филипп Но (с 9.03.2022 - н.вр.)

Структура 
Согласно статистике на 2004 год в епархии Ниццы 45 приходов, 194 священника, 172 монаха (в том числе 50 иеромонахов), 381 монахиня и 35 постоянных диаконов. Число католиков — 642 890 человек (около 58.5 % общего населения епархии). Кафедральный собор архиепархии — Собор Святой Репараты, освящённый в честь покровительницы города Святой Репараты.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт епархии 
 Епархия на сайте catholic-hierarchy.org
 Епархия на сайте gcatholic.org
 «Nice» //Catholic Encyclopedia 

Ницца
Религия в Ницце